Алекса́ндр Емец:

 Емец, Александр Иванович (1959—2001) — украинский государственный и политический деятель.
 Емец, Александр Романович (1904 — ?) — полковник-инженер, лауреат Сталинской премии (1950).